Musik kan syfta på:

 Musik – en form av konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framförallt i följder av ljud och toner

Geografi

Iran 

 Mūsek, ort, Kurdistan,

Tjeckien 

 Musík (flod), vattendrag, Mellersta Böhmen,

Se även
 Konvict Muzik –  ett skivbolag skapat av R&B och pop-artisten Akon

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar